Aubriot es un apellido francés que puede hacer referencia a:
 Hugues Aubriot, aka: Hugo Aubriot (c. 1315, Dijon - 1382/88/91, Dijon), intendente de finanzas y preboste de París
 Juan María Aubriot (1874/6, Uruguay - 1930), arquitecto y docente uruguayo